Красу́ха — многозначный термин:

Населённые пункты

Россия 
 Красуха — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Красуха — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Красуха — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Красуха — деревня в Пеновском районе Тверской области.

Растения  
 Красуха — растение семейства паслёновых.
 Красуха — народное название растения Белокрыльник.

Техника 
 Красуха — российский комплекс радиоэлектронной борьбы.

Примечания